Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „St. Croix”
 Pierwszy HMCS „St. Croix” (I81) był niszczycielem amerykańskiego typu Clemson. Pierwotnie w służbie jako amerykański USS „McCook” (DD-252).
 Drugi HMCS „St. Croix” (DDE 256) był niszczycielem typu Restigouche. W służbie kanadyjskiej w latach 1958–1974.

Bibliografia 
 

St. Croix